Odalengo steht für:

 Odalengo Grande, eine Gemeinde in der Provinz Alessandria, Italien
 Odalengo Piccolo, eine Gemeinde in der Provinz Alessandria, Italien